Příjmení Zajíčková má více nositelek:

 Iva Zajíčková (* 1948), československá reprezentantka v dráhové cyklistice
 Renáta Zajíčková (* 1967), česká politička a pedagožka

související
 Zajíček